Flatman ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Flatman (* 1950), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 David Flatman (* 1980), englischer Rugby-Union-Spieler